Les Masters de Shanghai de snooker 2012 se sont déroulés du 17 au  au Shanghai Grand Stage en Chine. C'est le troisième tournoi ranking (comptant pour le classement mondial) de la saison 2012-2013 de snooker.

Mark Selby, tenant du titre, perd au premier tour contre Jamie Cope 1 frame à 5. John Higgins gagne son  ranking en battant Judd Trump 10 à 9. Pendant la finale, il effectue le  break maximum officiel. C'est son  maximum.

Dotation et points
Répartition des dotations et points :

Wildcards
Ces matches se sont déroulés à Shanghai les 17 et .

Tableau final

Finale

Qualifications
Les matches ont eu lieu du 24 au  au World Snooker Academy de Sheffield, en Angleterre.

Centuries

Tableau final

 147, 135, 103 John Higgins
 131, 103 Joe Perry
 131 Matthew Stevens
 130, 103, 102 Ryan Day
 124 Marco Fu
 120 Ali Carter
 114 Mark King

 112, 111, 108, 105, 101 Judd Trump
 112 Lu Haotian
 112 Ricky Walden
 108 Graeme Dott
 107 Shaun Murphy
 100 Dominic Dale

Qualifications

 142, 100 David Gilbert
 123 Jamie Cope
 119 Mark Joyce
 117 Alan McManus
 108 Mark King

 105 Michael White
 104 Cao Yupeng
 104 Marcus Campbell
 102 Steve Davis
 100 Gerard Greene

Références

Liens externes
 
 Site officiel de la WPBSA
 Masters 2012 pictures by MoniqueLimbos
 

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en 2012
Sport en Chine en 2012
Sport en septembre 2012